Pembroke College puede hacer referencia:
 al Pembroke College de la Universidad de Oxford;
 al Pembroke College de la Universidad de Cambridge;
 al Pembroke College, entidad para estudiantes femeninas, fusionada con la Brown University en 1971.